

Geografia
 Brozzi – sobborgo della periferia occidentale di Firenze

Persone
 Bernardino Brozzi – pittore italiano
 Paolo Brozzi – pittore italiano
 Renato Brozzi – scultore, incisore e orafo italiano